Silana ist:

 Iunia Silana (* um 15–59), römische Senatorentochter
 Silana (Thessalien), eine antike Stadt in Thessalien